El término zurrón puede referirse, en esta enciclopedia:

 al zurrón (recipiente), una bolsa grande de pellejo que usaban los pastores para guardar y llevar su comida u otras cosas;
 al nombre común de la planta Capsella bursa-pastoris;
 al nombre común de la planta Chenopodium bonus-henricus;
 al nombre común de la planta Globularia vulgaris.